Тро́ицк — название населённых пунктов в России:
 Троицк — село в Ельцовском районе Алтайского края.
 Троицк — посёлок в Калманском районе Алтайского края.
 Троицк — село в Кулундинском районе Алтайского края.
 Троицк — деревня в Благоварском районе Башкортостана.
 Троицк — село в Заларинском районе Иркутской области.
 Троицк — деревня в Тайшетском районе Иркутской области.
 Троицк — деревня в Корткеросском районе Коми.
 Троицк — деревня в Абанском районе Красноярского края.
 Троицк — деревня в Большеулуйском районе Красноярского края.
 Троицк — деревня в Иланском районе Красноярского края.
 Троицк — село в Тасеевском районе Красноярского края.
 Троицк — село в Ковылкинском районе Мордовии.
 Троицк — город, поселение и городской округ в составе Троицкого административного округа Москвы.
 Троицк — деревня в Коченёвском районе Новосибирской области.
 Троицк — деревня в Крутинском районе Омской области.
 Троицк — село в Тюкалинском районе Омской области.
 Троицк — село в Соль-Илецком районе Оренбургской области.
 Троицк — село в Кунгурском районе Пермского края.
 Троицк — село в Усольском районе Пермского края.
 Троицк — деревня в Чернушинском районе Пермского края.
 Троицк — город в Челябинской области.
 Троицк — село в Олёкминском районе Якутии.
 Троицк — село в Усть-Майском улусе Якутии.

Станции 
 Троицк — проектируемая станция метро Московского метрополитена.
 Троицк — станция Южно-Уральской железной дороги.

См. также 
 Новотроицк
 Троицкий
 Троицкая
 Троицкое